Любоевич — славянская фамилия:

Известные носители 
 Любоевич, Любомир (род. 1950) — сербский шахматист.
 Любоевич, Дивна (род. 1970) — сербская певица.
 Любоевич, Горан — хорватский футболист.
 Любоевич, Дарко — боснийский футболист.

См. также 
 Любович